Dan Jones (1810–1862) – walijski i amerykański misjonarz, żeglarz
 Dan Jones (1908–1985) – brytyjski polityk
 Dan Jones (ur. 1981) – brytyjski pisarz